Pavão - tipo de ave

Localidades 
 Pavão (Minas Gerais)

Pessoas 
 Pavão (futebolista), o futebolista português Fernando Pascoal das Neves
 Marcelo Pereira Moreira, futebolista brasileiro que defendeu o São Paulo, conhecido como "Pavão"
 Marcos Cortez (1929-2006), futebolista brasileiro conhecido como "Pavão"

Desambiguações de topônimos